De Veenhoop, een dorp in Friesland
  De Veenhoop of Venhop, een streek en voormalige kogge in het Noord-Hollandse West-Friesland